Черномаз — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Черномаз, Павел Олегович (род. 1990) — украинский футболист, полузащитник.
 Черномаз, Ричард (род. 1963) — канадский профессиональный хоккеист и тренер.